Gast peut désigner :
 le mot allemand Gast qui signifie «  » ;
 l'ancien français gast signifiant « terre gâtée, inculte » (→ gâter, anciennement gaster)

Patronyme 

 Camille du Gast, une pilote automobile française ;
 Edmond Gast est un homme politique français ;
 John Gast, joueur de baseball américain ;
 John Gast, lithographe américain, peintre de American Progress ; 
 Michel Gast (1931-), producteur de cinéma français.

Pseudonyme 

 Gast, pseudonyme du dessinateur de bandes-dessinées

Toponyme 

 Le Gast est une ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie ;
 Le Gast est un quartier de la ville de Rennes. 
 Montreuil-le-Gast est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Denis-le-Gast est une commune française, située dans la Manche ;
 Saint-Loup-du-Gast est une commune française, située dans le département de la Mayenne.
Patronyme français